BG poate fi:
 Bulgaria, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bg, domeniu de internet de nivel superior, pentru Bulgaria
 Bangladesh, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Bergamo, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba bulgară, codul ISO 639-1